Ciechowski ist der Familienname folgender Personen:

 Grzegorz Ciechowski (1957–2001), polnischer Rockmusiker und Filmkomponist
 Ulf Ciechowski (* 1967), deutscher Fußballspieler